Miejscowości w USA:
 Woodbine – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Camden
 Woodbine – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Woodbine – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Woodbine – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
Gminy w USA:
 Woodbine (ang. Woodbine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess